Little Dolls est une chanson de 1982 du chanteur américain Ozzy Osbourne,
Little Dolls est une chanson du groupe français Indochine parue sur l'album La République des Meteors en 2009.